Długobór (Długobór-Osada) – zniesiona osada wsi Długobór w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Płoskinia.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Osada znajduje się w historycznym regionie Warmia.

Zobacz też 
 gmina Płoskinia

Przypisy 

Długobór